Antonio (de) Acuña puede referirse a:

 Antonio de Acuña (1453-1526), clérigo castellano - obispo de Zamora;
 Antonio de Acuña Cabrera (1597-1662), militar español - gobernador del Reino de Chile (durante 1650-1656);
 Antonio Acuña Carballar (1901-1936), político español - diputado durante la Segunda República Española; o a
 Antonio Acuña, escultor español.